Статистика выступлений футболиста и тренера Диего Марадоны. Включает посезонную статистику (количество игр и голов в различных турнирах) в годы его выступлений (с 1976 по 1997) и все матчи игрока за молодёжную и первую сборные Аргентины. Статистика в качестве тренера включает количество матчей, проведённых клубами под руководством Диего и все матчи сборной Аргентины во время руководства ею Марадоной.

Аргентина (1976—1981)

Европа 

 Прочие - Кубок Лиги (Испания) Суперкубок (Италия)

Аргентина (1993—1997)

Молодёжная сборная

Национальная сборная

Тренерские команды

Матчи сборной Аргентины под руководством Марадоны

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футбольные списки
Марадона